Sceaux – comune francese situato nel dipartimento della Yonne nella regione della Borgogna
 Sceaux – comune francese situato nel dipartimento dell'Hauts-de-Seine nella regione dell'Île-de-France